Hauptmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bruno Richard Hauptmann  (1899–1936), tysk-amerikansk brottsling
 Carl Hauptmann (1858–1921), tysk dramatiker
 Gerhart Hauptmann (1862–1946), tysk dramatiker
 Herbert Hauptman (1917–2011), amerikansk matematiker och kemist
 Moritz Hauptmann (1792–1868), tysk musikteoretiker och tonsättare

Tyska efternamn